Иван Григорьевич Багатришвили, другой вариант отчества — Георгиевич (1887 год, Телавский уезд, Тифлисская губерния, Российская империя — неизвестно, Телавский район, Грузинская ССР) — звеньевой Цинандальского виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Телавский район, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1887 году в крестьянской семье в одном из сельских населённых пунктов Телавского уезда (сегодня — Телавский муниципалитет). Окончил местную сельскую школу, после которой трудился в сельском хозяйстве. В 1930-х годах вступил в Цинандальский виноградарский совхоз. В первые послевоенные годы возглавлял звено виноградарей.

В 1948 году звено под его руководством собрало в среднем по 112,1 центнеров винограда на участке площадью 3 гектара. Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высоких урожаев винограда в 1948 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 4766).

Этим же Указом званием Героя Социалистического Труда были награждены директор совхоза Иона Ермолаевич Чарквиани, старший агроном Иосиф Давидович Болквадзе, управляющие отделениями Лонгиноз Георгиевич Арсенишвили и Давид Андреевич Саванели, бригадир Бидзин Георгиевич Батиашвили и звеньевая Антонина Васильевна Игнатова.

За выдающиеся трудовые показатели по итогам работы за 1949 год был награждён вторым Орденом Ленина.

Проживал в Телавском районе. С 1972 года — персональный пенсионер союзного значения. Дата его смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (05.10.1949; 04.09.1950)

Примечания

Ссылки